A Csillagösvény jelentései:

 Tejút (a mi galaxisunk)
 Star Trek: Csillagösvény amerikai film
 Csillagösvény magyar film, mely a Böjte Csaba alapította Dévai Szent Ferenc Alapítvány történetét, tevékenységét mutatja be
 Csillagösvény szoborcsoport és kirándulóhely Pilisszántó határában. Létrehozatalának kezdeményezője Szőnyi József, a szobrok alkotója Smídt Róbert volt
 Csillagösvény 2008-ban alakult folk-rock stílusban játszó zenekar